Wolfgang Crell ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Crell der Ältere (um 1535–1593), deutscher Theologe und Superintendent 
 Wolfgang Crell der Jüngere (1592–1663), deutscher Theologe und Domprediger

Siehe auch:
 Wolfgang Grell (1924–2010), deutscher Theologe